Palácio dos Duques de Cadaval pode referir-se a um destes palácios, ambos pertencentes aos Duques de Cadaval:

Palácio dos Duques de Cadaval (Évora)
Palácio dos Duques de Cadaval (Muge)

Desambiguação